O Campeonato Piauiense de Futebol de 1959 foi o 19º campeonato de futebol do Piauí. A competição foi organizada pela Federação Piauiense de Futebol e o campeão foi o Ríver.

Premiação

Piaui
1959